Dan Mahoney ist der Name folgender Personen:

* Dan Mahoney (Baseballspieler) (Daniel J. Mahoney; 1864–1904), US-amerikanischer Baseballspieler
 Dan Mahoney (Politiker) (Daniel John Mahoney; 1909–1996), australischer Politiker (ALP)
 Dan Mahoney (Journalist) (1916–1999), irisch-US-amerikanischer Journalist